Coral UK Snooker Championship 1978  je bil nejakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal od 22. novembra do 1. decembra 1978 v gledališču Guildhall, Preston, Anglija.

Turnir
Leta 1978 so turnir prvič priredili v Prestonu, kjer je turnir potekal vse do leta 1998 in selitve v Bournemouth. Coral Racing, sponzor turnirja, je ostal sponzor turnirja vse do leta 1985.

Najzanimivejši dvoboj turnirja je bil kvalifikacijski dvoboj med novincem v profesionalnih vrstah, Terryjem Griffithsom, in Rexom Williamsom, tedaj 17. igralcem sveta. Griffiths je kljub hitremu vodstvu 8-2 dvoboj izgubil, končni izid je bila minimalna Williamsova zmaga 9-8.

Prvenstvo je postreglo z mnogimi presenečenji. Branilec naslova Patsy Fagan je izpadel že v prvem krogu proti Davidu Taylorju, ki se je na turnirju šele po desetih letih poklicne kariere prebil v finale kakega večjega turnirja. Taylor je v polfinalu porazil Alexa Higginsa z izidom 9-5 in nato v finalu klonil proti Dougu Mountjoyu. Roy Andrewartha je izločil Johna Spencerja z 9-8, Willie Thorne pa je najprej premagal Raya Reardona z 9-6 ter nato v četrtfinalu gladko izgubil proti Grahamu Milesu, rezultat je bil 1-9.

V polfinalu je nato Miles izgubil z izidom 1-9, boljši je bil Doug Mountjoy, ki je svojo najboljšo igro prihranil za konec in dobil finalni dvoboj proti Taylorju, potem ko je v zadnjem framu odigral niz 120 točk.

Finale turnirja je prenašala britanska televizija BBC v svoji oddaji Grandstand, dvoboj je komentiral Ted Lowe.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 3.500 £
Skupaj: 12.500 £

Izidi

Kvalifikacije
 Willie Thorne 9-4 Bernard Bennett 

 Roy Andrewartha 9-3 Pat Houihan 

 Doug Mountjoy 9-5 John Barrie 

 Rex Williams 9-8 Terry Griffiths 

 John Dunning 9-3 David Greaves 

 John Virgo 9-4 Ray Edmonds 

 David Taylor 9-2 Maurice Parkin 

 Jim Meadowcroft 9-5 Jackie Rea

Glavni del turnirja

UK Snooker Championship
UK Snooker Championship